Kumpusenjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kumpusenjärvi (sjö i Kajanaland), 
 Kumpusenjärvi (sjö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar